Junshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Junshan (socken i Kina, lat 26,75, long 113,25), Hunan, 
 Junshan (socken i Kina, lat 27,50, long 113,22), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar